Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1962 kam es in der Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Normalschanze 

Datum: Mittwoch, 21. Februar 1962

Teilnehmer: 63 genannt; 62 gestartet; 62 gewertet

Zeichenerklärung 
 DNF = Did not finish (nicht beendet, aufgegeben)
 DNS = Did not start (nicht gestartet)
 * = Sprung als gestürzt gewertet

Quellen 
 FIS, Championnat du Monde de Ski – 21.02.1962 – Saut Special / 65 m /, Offizielle Rangliste.
 Men Ski Jumping 70m Nordic Skiing World Championship 1962 Zakopane (POL)- Wednesday 21.02 auf todor66.com, abgerufen am 23. März 2020.
 Weltmeisterschaften: 21. Februar 1962 – Zakopane (POL), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, S. 160, ISBN 3-89784-099-5.

Großschanze 

Datum: Sonntag, 25. Februar 1962

Teilnehmer: 63 genannt; 61 gestartet; 59 gewertet

Zeichenerklärung 
 DNF = Did not finish (nicht beendet, aufgegeben)
 DNS = Did not start (nicht gestartet)
 * = Sprung als gestürzt gewertet

Quellen 
 FIS, Championnat du Monde de Ski – 25.02.1962 – Saut Special / 90 m /, Offizielle Rangliste.
 Men Ski Jumping 90m Nordic Skiing World Championship 1962 Zakopane (POL)- Wednesday 21.02 auf todor66.com, abgerufen am 31. März 2020.
 Weltmeisterschaften: 25. Februar 1962 – Zakopane (POL), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, S. 159, ISBN 3-89784-099-5.

Skispringen Manner
Manner 1962
Skispringen (Polen)